Attila Végh puede referirse a las siguientes personas:

 Attila Végh, luchador profesional de artes marciales eslovaco de origen húngaro;
 Attila Végh, piragüista húngaro;
 Attila Végh, poeta húngaro.